Протопопівська сільська рада — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Протопопівська сільська рада — Харківська область, Балаклійський район
 Протопопівська сільська рада — Харківська область, Дергачівський район